cent – unità di misura degli intervalli musicali.
cent – termine che indica un centesimo di euro o di dollaro.
 Cent (dollaro statunitense)